Alt Gr ("grafisk alt") er en knap på nogle computertastaturer, der (i lighed med shift-, alt- og ctrl-knappperne) benyttes sammen med andre knapper. På et typisk dansk QWERTY-tastatur til Windows-computere skifter Alt Gr således disse knapper:

Computertaster